La saison 2014-2015 du championnat d'Arabie saoudite de football est la trente-neuvième édition du championnat de première division en Arabie saoudite. La Premier League regroupe les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À la fin de la compétition, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleures formations de deuxième division.

C'est le club d'Al Nasr Riyad, tenant du titre, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur Al Ahli (qui termine pourtant la saison invaincu) et dix sur Al-Hilal FC. C'est le huitième titre de champion d'Arabie saoudite de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Quatre places qualificatives pour la Ligue des champions sont attribuées : trois pour les trois premiers au classement à l'issue du championnat, et une pour le vainqueur de la Saudi Champions Cup, un tournoi de fin de saison qui regroupe les huit premiers du classement. Si le vainqueur de la Saudi Champions Cup s'est classé parmi les trois premiers du championnat, c'est le  au classement qui obtient son billet pour la Ligue des champions.

Les clubs participants

Compétition

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat d'Arabie saoudite de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat d'Arabie saoudite de football
Arabie saoudite
Football
Football